BRN est un code qui peut signifier :
 Brunei
 selon la norme ISO 3166-1 code alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
 Bahreïn
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 .

BRN est un sigle qui peut signifier :
 Bulk Richardson Number () ;
 en fiscalité française, bénéfice réel normal, un régime d'imposition pour les entreprises ;
 Bastille-République-Nations, un journal.

Références 

Code